Lista campionilor mondiali la box, WBC (World Boxing Council). Cuprinde câștigătorii campionatului mondial organizat de WBC. Organizația a luat ființă în Mexico City la data de 14 februarie 1963, ea fiind prima care se desparte de vechea asociație WBA (World Boxing Association).

La categoria semi-grea, campion mondial a fost și românul Adrian Diaconu.

Categoria grea

Categoria cruiser

Categoria semigrea

Categoria super-mijlocie

Categoria mijlocie

Categoria super-semimijlocie

Categoria semi-mijlocie

Categoria super-ușoară

Categoria ușoară

Categoria super-pană

Categoria pană

Categoria super-cocoș

Categoria cocoș

Categoria super-muscă

Categoria muscă

Categoria semi-muscă

Categoria pai

Vezi și 
Lista campionilor mondiali la box: IBF; WBA; WBO

Legături externe
 Website oficial
 Prezentarea campionilor mondiali actuali WBC 

Box